Johann Thiele kan syfta på:

* Johann Alexander Thiele (1685–1752), tysk konstnär
 Johann Ernst Friedrich Thiele (1773–1839), tysk arkivarie

Se även 
 Johannes Thiele